Согласно терминологии ООН, неграждане — это лица, которые не были признаны как имеющие эффективные связи со страной, где они находятся
 Неграждане — жители Латвии, имеющие специфический статус.
 Неграждане — жители Эстонии, имеющие специфический статус.
 «Стёртые» — жители Словении, лишенные гражданских прав административным решением в 1991 году.

См. также 
 Апатрид — лицо без гражданства

Примечания